Kalvasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kalvasjön (Kävsjö socken, Småland), sjö i Gnosjö kommun,  (26,7 ha)
Kalvasjön (Pjätteryds socken, Småland), sjö i Älmhults kommun,  (2,77 km²)

Se även
Kalvsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn